Челышевский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Галушкинского сельского поселения. Население  человек ().

История

География 
Расположен в северо-западной части области, у административной границы с Новониколаевским районом. Протекает р. Кардаил.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Кардаильская и ул. Лесная.

Абсолютная высота 97 метров над уровнем моря
.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 129 человек мужчин — 56, женщин — 73 (43,4 и 56,6 % соответственно).
  
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 99 % из общей численности населения в 170 человек

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проходит дорога, идущая от хутора Нижнекардаильский (Куликовское сельское поселение) до центра Галушкинского сельсовета хутора Галушкинский.

Ссылки 
 	
 
 Челышевский на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Новоаннинского района